Игнатий (епископ Ростовский)

 Игнатий I (1262—1288), святой
 Игнатий II (1356—1364)